Nejd kan avse:

 Najd –  ett område på Arabiska halvön